Vox:
 Vox (вебсайт) – американське видання пояснювальної журналістики засноване у 2014 році.
 Vox (журнал) – британський музичний часопис, що виходив з 1990 по 1998 роки.
 Vox (компанія) – британський виробник музичного обладнання заснований у 1957 році.
 «Вокс Україна» (Vox Ukraine) — українське аналітичне видання засноване у 2014 році.